

Anno 
 771 o 771 a.C.

Codici 
 771 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Boyeros Observatory, a L'Avana, nell'isola di Cuba

Matematica 
 771 – numero